Оболо́нь — торгова марка пива. З'явилась на ринку в 1992 році. Сьогодні це бренд-лідер на ринку і головний в портфелі компанії виробника.

У 1992 році, з початком виробництва пива «Оболонь Світле», компанія «Оболонь» заклала стандарти оформлення пляшки: розроблено унікальну форму пляшки, етикетку, кольєретку, контретикетку і кольорову пробку. Таким чином, на українському ринку з'явився перший пивний бренд. Необхідність цього була продиктована бажанням виділити свою продукцію з ряду інших виробників пива і цілеспрямовано виховувати лояльність споживачів до неї.

Бренд виведений на ринок у 1992 році, коли компанія отримала приватизаційне свідоцтво Фонду Держмайна України № 1 і стала першим приватним підприємством незалежної України. У той час говорити про яку-небудь сегментацію ринку ще не доводилося. Пиво «Оболонь» позиціонувалося як народне, а отже, доступне.

Основні сили і кошти компанії завжди були направлені на розвиток виробничого потенціалу. І лише починаючи з 2004 року, особлива увага стала приділятися маркетинговій підтримці продукції, і в першу чергу, пиву. За цей час доля ТМ «Оболонь» на ринку зросла з 20% у 2004 році до 24% у 2007.

ТМ «Оболонь» позиціонується як «Пиво твоєї Батьківщини». Відповідно до цієї концепції знято чимало роликів, створено десятки сюжетів для зовнішньої реклами.

Пиво ТМ «Оболонь» представлено широким спектром упаковки: скляна пляшка 0,5 л, банки 0,5 і 0,33 л, ПЕТ 1 і 2 л, кеги 30 і 50 л, бочонок 5 л. У 2009 році 80% всього експорту пива з України припадає на торгову марку «Оболонь».

Посилання 
 Офіційний сайт компанії 
 Музей пивных этикеток — Оболонь  

Пиво та броварні України
Корпорація «Оболонь»
Торгові марки пива